Brabantpoort (Gent) of Braempoort, een voormalige stadspoort van de Belgische stad Gent;
 Brabantpoort (Rosmalen), een bedrijventerrein in de Nederlandse plaats Rosmalen;
 Brabantse Poort, een bedrijventerrein in Nijmegen.
 Een spoorwegviaduct bij station Nijmegen Dukenburg grenzend aan het gelijknamige bedrijventerrein.
 Het busstation bij station Nijmegen Dukenburg.